Friedhof Eisenach steht für:

 Alter Friedhof (Eisenach)
 Hauptfriedhof (Eisenach)